Strmni Rid (bulgariska: Стръмни Рид) är en ås i Bulgarien.   Den ligger i regionen Kardzjali, i den södra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Sofia.

Trakten runt Strmni Rid består till största delen av jordbruksmark. Runt Strmni Rid är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den boreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Kardzjali (region)

Artiklar med robotjusterad position
Berg i Bulgarien 500 meter över havet eller högre